Велики Дол може бити:

 Велики Дол (Сежана), насељено место у општини Сежана, Република Словенија
 Велики Дол (Кршко), насељено место у општини Кршко, Република Словенија